Marum kan syfta på:

 Marum – en stad i Nederländerna
 Marum  – ett område på Ljusterö i Österåkers kommun, se Västernäs, Österåkers kommun
 Marum, Ljusterö – en gård på Södra Ljusterö
 Marum väderkvarn – en väderkvarn på Väddö i Björkö-Arholma socken
 Marum Island – en ö i Australien
 Marum Razi – ett berg i Burma
 Marum (krater i Vanuatu) – en vulkankrater på ön Ambrym
 Marums socken – en socken i Västergötland
 Marums landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Marums församling – en tidigare församling i Skara stift –1992
 Marums kyrka – en kyrkobyggnad i Marum i Skara stift
 Marums naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun